Ivana Miličević
Tomo Miličević
Ljubo Miličević
Desambiguação